Mönch, een berg in Zwitserland
 Conrad Moench, Duits botanicus (1744–1805)